Karrás () peut désigner :
 Alex Karras, un joueur de football américain, acteur et producteur américain ;
 Kóstas Karrás, un acteur de théâtre ;
 Vasilis Karras, un chanteur grec ;
 Leon « Karras » Karemaker, un joueur de rugby à XV sud-africain.